Gekkomorpha — инфраотряд чешуйчатых подотряда гекконообразных.

Систематика 
Согласно данным сайта The Taxonomicon, инфраотряд включает 4 семейства, распределённые по двум надсемействам:  

 Надсемейство 
 Семейство  (43 вид)
 Надсемейство 
 Семейство  (1430 видов)
 Семейство  (154 вида)
 Семейство  (229 видов)

Количество современных видов приведено в соответствии с данными сайта Reptile Database на сентябрь 2021 года. Итого в составе Gekkomorpha выделяется 1856 современных видов.

Филогения 
Ниже представлена кладограмма, отражающая современные представления о положении Gekkomorpha на филогенетическом дереве гекконообразных:

Примечания 

Животные по алфавиту
Ящерицы